Jan Klaassen (pop), hoofdpersoon van een veelvoorkomend poppenkastspel in de Lage Landen
Jan Klaassen de trompetter, een lied van Boudewijn de Groot, gezongen door Rob de Nijs
Het Land van Jan Klaassen, een pretpark in Braamt
Werkplaats van Jan Klaassen, een particuliere verzameling poppenkastpoppen in Geldrop

Zie ook
Jan Klaassens (1931-1983), een voetballer, onder andere van VVV-Venlo
Jan Klaasesz (1907-1997), een Nederlands burgemeester, gouverneur van Suriname en Commissaris van de Koningin
Klaassen (doorverwijspagina)